Il doppio del torneo di tennis Open Tarragona Costa Daurada 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Álex López Morón e Santiago Ventura 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Pablo Andújar /  Marcel Granollers (semifinali)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (primo turno)

 Hugo Armando /  Gabriel Trujillo Soler (Campioni)
 Álex López Morón /  Santiago Ventura (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Tarragona Costa Daurada 2006